

Geografia 
 Antartide
Monte Melbourne – vulcano dell'Antartide
 Australia
Melbourne – metropoli dello Stato Victoria, anche detta Grande Melbourne
Città di Melbourne – municipalità centrale della Grande Melbourne, capitale e sede del governo dello Stato Victoria
 Regno Unito
Melbourne – parrocchia civile del Derbyshire
Melbourne – parrocchia civile dell'East Riding of Yorkshire
 Stati Uniti d'America
Melbourne – capoluogo della Contea di Izard, Arkansas
Melbourne – città della Contea di Brevard, Florida
Melbourne – città della Contea di Marshall, Iowa
Melbourne – città della Contea di Campbell, Kentucky

Cinema
Melbourne – film del 2014 diretto da Nima Javidi

Pagine correlate 
 HMAS Melbourne